

Patronyme 

 France Légaré (1961-), médecin, chercheuse et professeure québécoise ;
 Gérard Légaré (1908-1997), éditeur, imprimeur, journaliste et homme politique fédéral du Québec ;
 Iannicko N'Doua-Légaré, acteur québécois ;
 Jacques Légaré, démographe et actuaire québécois ;
 Jean-Pierre Légaré, acteur québécois;
 Joseph Légaré (1795-1855), peintre québécois ;
 Ovila Légaré (1901-1978), acteur et chanteur québécois ;
 Pierre Légaré (1949-2021), humoriste québécois ;
 Romain Bruno Légaré (1925-), religieux, missionnaire en Afrique, fondateur d'œuvres d'éducation à Madagascar ;
 Romain Légaré (1904-1979, prêtre franciscain, historien et écrivain québécois ; 
 Sylvain Légaré (1970-), homme politique québécois ;
 Wilfrid Légaré (1887-1966), entrepreneur immobilier québécois

Divers 

 Moulin Légaré, moulin à eau situé à Saint-Eustache au Québec au Canada

Legare